Nehalem – città della Contea di Tillamook, Oregon  (Stati Uniti d'America)
 Nehalem – nome in codice utilizzato più volte da Intel